Unter dem Namen Deutsche Legion sind mehrere Truppenteile bekannt:

 die King’s German Legion (Königlich Deutsche Legion), die in den napoleonischen Kriegen tätig war (1803–1816)
 die Russisch-Deutsche Legion, die im Befreiungskriege operierte (1812–1815)
 die British-German Legion genannte Einheit, die im Krimkrieg auf britischer Seite kämpfte (1853–1861)
 die Deutsche Demokratische Legion während der Badischen Revolution (1848)
 die Brummer (Söldnertruppe), eine in Deutschland für den La-Plata-Krieg angeworbene Söldnertruppe (1850)
 die Deutsche Legion (1919) im Baltikum